Praça General Tibúrcio (Fortaleza)
Praça de Gomes Teixeira

Desambiguações de praças